Katrinedal kan syfta på:
 Katrinedal, Vänersborgs kommun – en tätort i Vänersborgs kommun i Sverige
 Katrinedals naturskyddsområde – ett naturområde i Åbo stad i Finland
 Katrinedal, Åbo – en stadsdel i Åbo stad i Finland
 Katrinedal, Övergran – en herrgård i Håbo kommun, där Jan Fridegård bodde i sin barndom i Sverige